Hirschgrund ist ein Flurname für ein Gebiet:

 bei Mistelbach in Niederösterreich
 bei Reinhardtsdorf-Schöna in der Sächsischen Schweiz mit Niedermühle Hirschgrund
 bei Oberlungwitz im Landkreis Zwickau in Sachsen
 Hirschgrund (Bodetal), bei Thale zwischen Hexentanzplatz und Bodetal im Harz in Sachsen-Anhalt
 bei Schiltach / Schenkenzell im Heubachtal im Schwarzwald
 Hirschgrund (Naturschutzgebiet) im Landkreis Gotha
Siehe auch:
 Hirschgründlein